Ein Liebesversuch steht für:

 Ein Liebesversuch (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von Alexander Kluge (1962)
 Ein Liebesversuch (Film), einen Kurzfilm von Alexander Kluge (1998)

Siehe auch:

 Der Liebesversuch, eine Erzählung von André Gide (1893)